Aeroporto di Washington Dulles – a 40 km a ovest del Central Business District di Washington D.C.
Aeroporto di Washington-Ronald Reagan – a 5 km a sud del distretto commerciale centrale di Washington D.C.
Aeroporto di Baltimora-Washington – a 16 km a sud da Baltimora e a 48 km da Washington